case (програмування) — інструкція вибору в мовах програмування Switch statement ;
 CASE — парадигма програмування Computer-aided software engineering ;
 Case STX Steiger — трактор із шарнірно-з'єднаною рамою компанії Steiger Tractor, що поставляється на ринок під маркою Case;
 CamelCase — стиль написання складених слів, при якому кілька слів пишуться разом без пробілів, при цьому кожне слово пишеться із заголовної літери;
  Computer Case, комп'ютерний корпус — системний блок.
 Фонд CASE — Центр соціальних та економічних досліджень у Польщі. Його філією в Україні є Центр соціально-економічних досліджень "CASE Україна".
 CASE (дослідницький центр) — Центр передових досліджень та освіти Європейського гуманітарного університету
 Case (трактори, комбайни) — ТМ англійських тракторів та комбайнів